de munteenheid van Malawi: Malawische kwacha
de munteenheid van Zambia: Zambiaanse kwacha